Sporty niepełnosprawnych na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009 odbyły się w dniach 29 czerwca – 1 lipca na Stadio Adriatico w Pescarze. Zawodnicy startowali w pływaniu i lekkoatletyce. Tabelę medalową zdominowali Tunezyjczycy.

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  [dostęp: 2016-09-05].

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009